effectieve dosis (farmacologie) is de gemiddelde dosis van een medicijn die het gewenste effect geeft;
effectieve stralingsdosis is de som van de gewogen equivalente dosis in alle weefsels en organen ten gevolge van inwendige en uitwendige bestraling.